Illi (Nõo), een plaats in Estland, gemeente Nõo
 Illi (Võru), een plaats in Estland, gemeente Võru vald